Alföld, földrajzi fogalom
 Alföld, Kárpát-medencei síkság
 Alföld (1945–1949) gyulai folyóirat
 Alföld (1954–) debreceni folyóirat
 Az alföld, Petőfi Sándor verse